Pleßmann ist der Familienname folgender Personen:
 Uli Pleßmann (* 1952), deutscher Schauspieler, Hörspielsprecher, Theaterregisseur und Sänger
 Werner Pleßmann (1928–1972), deutscher Geologe